Stephansplatz (lit. plaza de San Estéban) puede hacer referencia a cualquiera de las siguientes ubicaciones:

 Stephansplatz, céntrica plaza de Viena, Austria.
 Stephansplatz, céntrica plaza de Hamburgo, Alemania.
 Stephansplatz, céntrica plaza de Karlsruhe, Alemania.